Kambar kan syfta på följande platser:

Island 

 Kambar (ås i Island, Austurland), 
 Kambar (ås i Island, Suðurland), 

Robotskapade Islandförgreningar